Тарасы — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на реке Кунья, на северо-востоке района, в 47 км к северо-востоку от райцентра Великие Луки. К востоку расположена одноимённый посёлок.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 50 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Букровской волости.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района